Шарлес Диас де Оливейра (; 4 апреля 1984, Белен) — бразильский футболист, нападающий.

Биография 
Шарлес начинал свою карьеру в родной Бразилии, его первым клубом был знаменитый «Сантос». Затем он перебрался в систему клуба «Туна Лузо» из своего родного города.

В 2001 году он переехал в Португалию, где начал выступать за юношескую команду клуба «Фейренси». Уже в 2002 году он дебютировал в «Фейренси» и за два года, проведённых в этой команде, он забил одиннадцать голов в пятидесяти встречах.

В 2004 году Шарлес перебрался в клуб испанской Сегунды «Понтеведра». Из Сегунды его клуб быстро вылетел, но Шарлес остался в команде и выступал за неё на протяжении шести лет.

В 2010 году Шарлес вернулся в Сегунду, подписав контракт с «Кордовой». В её состав он провёл два сезона, сыграв шестьдесят шесть матчей и забив двадцать один гол.

В 2012 году Шарлес перешёл в «Альмерию», в составе которой провёл выдающийся сезон. В Кубке Испании его «Альмерия» добралась до 1/16 финала, уступив по сумме двух встреч представителю высшего дивизиона «Сельте». В первом матче этого противостояния Шарлес отметился голевой передачей. А в Сегунде он стал лучшим бомбардиром сезона, забив двадцать семь голов в сорока матчах регулярного чемпионата и пять мячей в четырёх встречах плей-офф. Таким образом нападающий внёс весомый вклад в возвращение «Альмерии» в Примеру.

Достижения 
Командные

 Фейренси
 Победитель Второго дивизиона Португалии: 2002/03

 Понтеведра
 Победитель Сегунды Б: 2006/07 (Группа 1)
 Обладатель Кубка Федерации: 2006/07
Личные
 Лучший бомбардир Сегунды: 2012/13

Личная жизнь 
У Шарлеса есть двое двоюродных братьев, Игор и Юри. Они тоже футболисты. Шарлес, Игор и Юри вместе играли за испанскую «Понтеведру».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на Futbolme 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Фейренсе»
Игроки ФК «Понтеведра»
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Эйбар»